Хадамар:

 Хадамар — город в Германии, в земле Гессен.
 Хадамар (умер 956) — католический церковный деятель X века.